Ива́чев ( — украинский топоним. Может означать:

 Ивачев — село в Зборовском районе Тернопольской области Украины.
 Ивачев Горишний — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.
 Ивачев Долишний — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

См. также